Die Karte des Deutschen Reiches ist ein topografisches Kartenwerk für das Deutsche Reich im Maßstab 1:100.000.

Beschreibung 
Das Kartenwerk entstand nach einem gemeinsamen Beschluss der deutschen Staaten Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg vom 4. März 1878, der eine einheitliche Gestaltung vorsah. Der Maßstab lehnte sich an die Preußische Generalstabskarte an.

Das Kartenwerk wurde 1909 für das gesamte Reichsgebiet fertiggestellt und war auch als „Generalstabskarte“ bekannt. Es wurde einfarbig in Kupfer gestochen. Gewässer wurden blau koloriert. Es entstanden 674 Blätter mit einem Ausschnitt von je 30 Bogenminuten Länge und 15 Minuten Breite (etwa 1.000 km²) im Format 35 × 28 cm.

Das Gitter erstreckt sich über 35 Blätter von Westen nach Osten und über 32 Blätter von Norden nach Süden.

Unterscheidung 
Dieses Kartenwerk ist zu unterscheiden von der Karte des Deutschen Reichs im Maßstab 1 : 500.000 von Carl Vogel (1828–1897), die von 1893 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in etwa 27 farblithographierten Blättern im Verlag Perthes erschien.

Blattschnitt

Siehe auch 
 Generalkarte, Übersichtskarte
 Generalstabskarte, Militärgeografie
 Liste von Kartenwerken

Literatur 
 Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke. Berlin 1931, Digitalisat, PDF-Datei, 14 MB
 Wilhelm Kleffner: Die Reichskartenwerke, mit besonderer Behandlung der Darstellung der Bodenformen. Berlin 1939.

Weblinks 

 Landkartenarchiv: Vollständige in verschiedenen Jahrgängen verfügbare Karten, hochauflösend, der normalen Version (1878 - 1945).
 Landkartenarchiv: Über 100 Sonder-, Kreis- und Umgebungskarten der Karte des Deutschen Reichs 1:100.000 (1878 - 1945).
 Landkartenarchiv: Über 1.250 Großblätter, Einheitsblätter und Deutsche Herreskaarten (1914 - 1945). - Eine Karte beinhaltet einen Zusammendruck von vier normalen Karten der Karte des Deutschen Reichs 1:100.000
 Posselt: Zur Entwicklung des Kartenwerkes „Karte des Deutschen Reiches 1:100.000 – KDR 100“ (Deutsche Generalstabskarte).
 David Rumsey Historical Map Collection: Karte des Deutschen Reiches. Vollständiger Scan (800 dpi) inklusive Google Earth-Anbindung aller Ausgaben aus den 1890er-Jahren.
 Deutsche Fotothek: Karte des Deutschen Reiches, 1907–1919.

Einzelnachweise 

Kartografisches Werk (Deutschland)
Deutsches Reich